Tervaskanto — альбом финской фолк-метал-группы Korpiklaani, вышедший 27 июня 2007 года на Napalm Records. Ограниченным тиражом было выпущено издание, включающее в качестве бонуса DVD с выступлением группы на фестивале Wacken Open Air.

На альбоме использованы традиционные инструменты, такие как аккордеон, скрипка, флейта. Поданы мощные песни в стиле фолк-метала, с элементами хумппа и долей юмора.

Список композиций 
 «Let’s Drink» — 2:43
 «Tervaskanto (Resinous Stump)» — 3:54
 «Viima (Icy Wind)» — 3:33
 «Veriset äpärät (Bloody Bastars Children)» — 4:27
 «Running With Wolves» — 3:53
 «Liekkiön isku (The Revenge Of Liekkiö)» — 2:56
 «Palovana (Inner Fire)» — 5:04
 «Karhunkaatolaulu (Bear Hunt Song)» — 2:52
 «Misty Fields» — 3:25
 «Vesilahden veräjillä (At The Gates Of Vesilahti)» — 6:58
 «Nordic Feast» — 2:46

Примечания 

Альбомы Korpiklaani
Альбомы Napalm Records